Stati Uniti d'America
 Three Oaks – census-designated place della Contea di Lee, Florida
 Three Oaks – villaggio della Contea di Berrien, Michigan
 Three Oaks – township della Contea di Berrien, Michigan